Са́нта — многозначный термин:

 Санта, сокращение от имени Санта-Клаус
 Санта (Santa) — «святая», в переводе с итальянского, испанского, португальского и некоторых других языков.

Топонимы 
 Санта — провинция региона Анкаш в Перу.
  — один из девяти округов провинции Санта в Перу.
 Санта — греческое поселение в провинции Гюмюшхане, Турция.
 Санта — село в Цалкском муниципалитете края Квемо-Картли, Грузия.
 Санта — село в Тляратинском районе Дагестана.
  — коммуна в департаментe Мезам Северо-Западного региона Камеруна.
  — город в округе Монтань на западе Кот-д’Ивуара.
  — город в округе Вороба на западе Кот-д’Ивуара.
  — муниципалитет в провинции Южный Илокос, Филиппины.
 Эс-Санта — город в мухафазе Гарбия, Египет.

Фамилия 
 Санта, Хосе (род. 1970) — колумбийский футболист.
 Санта, Майкл де — вымышленный персонаж из игры Grand Theft Auto V

См. также 
 «Санта-» — составная часть топонимов, названных в честь святых. Полный список всех статей, начинающихся с «Санта-».
 Санто